Zohasar Lerrnagagat' är ett berg i Armenien. Det ligger i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Zohasar Lerrnagagat' är  meter över havet.

Terrängen runt Zohasar Lerrnagagat' är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Aragats Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer öster om Zohasar Lerrnagagat'. Närmaste större samhälle är Maralik,  kilometer väster om Zohasar Lerrnagagat'. 

Trakten runt Zohasar Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker. Runt Zohasar Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sjirak
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre